YRG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rigolet (Terranova e Labrador) (Canada)